George Orwell, een Brits schrijver, journalist en criticus

Geografie
 Orwell (rivier), een rivier in Suffolk, Engeland
 Orwell (Cambridgeshire), een plaats in Cambridgeshire, Engeland
 Orwell (New York),  een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Orwell (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Orwell (Vermont), een plaats in de Amerikaanse staat Vermont
 Orwell Township (Minnesota), een township in de Amerikaanse staat Minnesota
 Orwell Township (Pennsylvania), een township in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Anders
 Orwell (band), een Franse muziekgroep
 Orwell (computerspel), een Duits computerspel uit 2016